Alberto Bertuccelli (1924-2002), footballeur italien ;
 Jean-Louis Bertuccelli (1942-2014), réalisateur français ;
 Julie Bertuccelli (née en 1968), réalisatrice française, fille du précédent ;
 Valeria Bertuccelli (1969-), actrice argentine.